

Geografia
Stevens - township della contea di Bradford, Pennsylvania

Persone

Altro 
 Stevens – singolo musicale dei Me First and the Gimme Gimmes
 Stevens – costruttore di automobili da corsa statunitense

Pagine correlate 
 Steven